Fremad er en retningsangivelse. Ordet kan desuden referere til:

 Fremad (forlag) – forlag grundlagt 1912 og tilknyttet Kooperationen
 Fremad (skuespil) – skuespil af David Storey
 Fremad (parti) – dansk parti stiftet i 2019
 Fremad (blad) – titel på Danmarks Kommunistiske Ungdoms blad
 Fremad (film) - animationsfilm fra Disney, forventet premiere i marts 2020
 Boldklubben Fremad Amager
 Boldklubben Fremad Valby
 Boldklubben Herning Fremad
 Aarhus Fremad
 Helsted Fremad IF